Kakas-hegy egy hegy a Pilisben
 Kakas-hegy egy 1132 méter magas hegy a Gyergyói-havasokban